Липски, Джон (John Lipsky) — зам (с 2006) Стросс-Кана, управляющего МВФ; ранее — зам управляющего JPMorgan.
 Липски, Йозеф (польск. Józef Lipski; 1894—1958) — польский дипломат.
 Липски, Скотт (род. 1981) — американский профессиональный теннисист.

См. также
 Липский